Воинские звания Вьетнамской народной армии установлены Национальное собрание Вьетнама в законе  6-LCT/HĐNN7 от 30 декабря 1981 года. Звания делятся на три группы: рядовые и сержанты, унтер-офицеры, офицеры.

Цвет знаков различия определяет принадлежность военнослужащего к определённому роду войск:
 Красный — сухопутные войска.
 Пурпурный — ВМФ.
 Лазурный — ВВС и ПВО.
 Зелёный — пограничные войска.
 Синий — береговая охрана.

Звания и погоны

Офицеры

Унтер-офицеры

Рядовые и сержанты 
Рядовой мл.сержант. сержант. ст сержант

Примечания